Il campionato nordamericano di pallavolo femminile Under-19 (Under-18 fino al 2021) è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 19 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni